Esta é uma lista dos 399 municípios do estado do Paraná por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também
 Municípios do Paraná por área territorial

Area urbana
Paraná, urbana